Il existe plusieurs lycées portant le nom de l’architecte Jean Prouvé (1901-1984) :
 Lycée Jean-Prouvé (Lomme) à Lomme
 Lycée Jean-Prouvé de Nancy à Nancy